Појам Берета може да се односи на:
 Берета (Варезе), насеље у Италији у округу Варезе, региону Ломбардија
 Берета 38
 Берета 92

Особе 
 Оливије Берета, бивши возач Формуле 1